Holztraubach steht für:
 Holztraubach (Mallersdorf-Pfaffenberg), Pfarrdorf des Marktes Mallersdorf-Pfaffenberg, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Holztraubach (Fluss), Oberlauf des Grafentraubachs bei Holztraubach, Markt Mallersdorf-Pfaffenberg, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern, der in die Kleine Laber mündet

Siehe auch:
 Grafentraubach
 Traubach